

Cinema 
 Modern Romance – film del 1981 diretto da Albert Brooks
 Modern Romance (Lian ai de tian kong) – film del 1994 diretto da Ah Lun

Musica 
 Musica Romance – gruppo musicale pop britannico
 Modern Romance – singolo di Francis Rossi e Bernard Frost del 1985
 Modern Romance – traccia dell'album Fever to Tell degli Yeah Yeah Yeahs del 2003

Televisione 
 Esperimenti d'amore (Modern Romance) – episodio della prima stagione di Dawson's Creek